Jméno Riegrovo náměstí nese více sídel:

 Riegrovo náměstí – přejmenované náměstí v Karlíně, Praha 8
 Riegrovo náměstí (Hradec Králové) – náměstí v Hradci Králové
 Riegrovo náměstí (Kroměříž) – náměstí v Kroměříži
 Riegrovo náměstí (Poděbrady) – náměstí v Poděbradech
 Riegrovo náměstí (Semily) – náměstí v Semilech